Курдояки — посёлок в Нижнеингашском районе Красноярского края. Входит в состав городского поселения Нижняя Пойма.

География 
Посёлок находится в восточной части края, в пределах таёжной лесорастительной зоны, на левом берегу ручья Точильный, на расстоянии приблизительно 43 километров (по прямой) к востоку-юго-востоку (ESE) от Нижнего Ингаша, административного центра района. Абсолютная высота — 339 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким жарким летом. Зима продолжается в течение 6-7 месяцев. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет −51 °C (по данным метеостанции г. Канска). Продолжительность периода с температурой более 10˚С составляет 100—110 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 484 мм.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 54,2 %, женщины — соответственно 45,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 % из 712 чел.

Инфраструктура 
В поселке находится колония-поселение №48.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеингашского района